НФЛ в сезоне 1970 — стал 51-м сезоном Национальной футбольной лиги. Это был первый сезон после слияние с АФЛ.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Балтимор Колтс — Цинциннати Бенгалс 17:0
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Майами Долфинс 21:14
 (НФК) Даллас Ковбойз — Детройт Лайонс 5:0
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Сан-Франциско-49 14:17

Финалы конференций 
 (АФК) Балтимор Колтс — Окленд Рэйдерс 27:17
 (НФК) Сан-Франциско-49 — Даллас Ковбойз 10:17

Супербоул V 
 Балтимор Колтс — Даллас Ковбойз 16:13

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 1970